AD poate fi:
 Andorra, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ad, domeniu de Internet de nivel superior (TLD) pentru Andorra
 scris și A.D. - Anno Domini, denumirea latină pentru „anul domnului”
 ad - prescurtare din engleză de la advertizing = reclamă, anunț (în ziar etc.)
 A&D Pharma, companie farmaceutică din România
 din latină: ante diluvium, înainte de potop

A.D. (film), un film de amimație horror cu zombie din 2010 

Acronime de două litere